— документальный чёрно-белый аниме-сериал, транслировавшийся по японскому телевидению в 1961—1962 годах. Создан режиссёром  на его собственной студии Otogi. Это первый аниме-сериал в истории.

Otogi Manga Calendar повествует об исторических событиях, перемежая анимацию фотографиями и видеороликами. Аниме включало два сезона, первый из которых состоял из 312 серий и назывался . Каждая длилась 3 минуты. Второй сезон, «Календарь манги Отоги», также из 312 серий.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Чёрно-белые мультфильмы
Документальная анимация